Kevin Walker (ur. ok. 1972) – jeden z głównych bohaterów telewizyjnego serialu Bracia i siostry. W jego rolę wciela się aktor Matthew Rhys.

Czwarte dziecko Nory i Williama Walkerów. Ma czwórkę rodzeństwa: Kitty, Sarah, Thomasa i Justina, a także przyrodniego brata, Ryana Lafferty'ego. Mieszka w Kalifornii. Był prawnikiem, pracuje jako dyrektor komunikacji korporacyjnej dla senatora McCallistera (męża Kitty). Jest gejem oraz mężem Scotty'ego Wandella, z którym wspólnie wychowują adoptowaną córkę Olivię oraz biologicznego syna Scotty'ego Daniela. Kevin to jedna z najbarwniejszych postaci w serialu, jest cyniczny i ma pozór ponury. Przed związkiem ze Scottym romansował z gwiazdą filmową Chadem Barrym oraz pastorem Jasonem McCallisterem (bratem Roberta).

Fikcyjne postacie LGBT
Postacie z serialu Bracia i siostry